Riksäpplet sowie Äpplet bezeichnet

 ein schwedisches Segelkriegsschiff von 1622, siehe Riksäpplet (1622)
 ein schwedisches Segelkriegsschiff von 1629, siehe Äpplet (Schiff)
 ein schwedisches Segelkriegsschiff von 1661, siehe Riksäpplet (1661)
 einen Reichsapfel als Teil der schwedischen Reichsinsignien, siehe Schwedens Reichsregalien#Reichsäpfel